Ахенский собор может означать:
 Ахенский собор — сооружение в Ахене;
 Ряд поместных соборов христианской церкви, состоявшихся в Ахене в VIII — XII веках.
 Ахенский собор — поместный собор иерархов Франкского государства в императорском дворце в Ахене в 809 году.